Slalom gigant kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 w Albertville został rozegrany 19 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Méribel. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Szwedka Pernilla Wiberg, a srebro wywalczyły ex aequo Diann Roffe z USA oraz Austriaczka Anita Wachter.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992